Па́лець:
 Палець (анатомія) — орган в анатомії, частина тіла багатьох видів хребетних, що розташована на кінцівках.
 Палець (техніка) — деталь механізму, кріпильний елемент у вигляді короткого циліндричного стрижня.
 Палець (фільм) — аргентинська чорна кінокомедія 2011 року.
 Палець — міра довжини; староукраїнська назва цаля (дюйма).

Багатозначні терміни